Velike Poljane so lahko:

 Velike Poljane, Občina Ribnica
 Velike Poljane, Občina Škocjan